Bieg na 100 m kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpiła jedna reprezentantka Polski: sprinterka bydgoskiego Zawiszy Marika Popowicz.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do rywalizacji przystąpiły 32 spirinterski. Rozegrano cztery biegi eliminacyjne. Awans do półfinału bezpośrednio wywalczyła pierwsza trójka z każdego biegu (Q). Grono biegaczy, którzy awansowali do kolejnej rundy uzupełniła dwójka z najlepszymi rezultatami wśród przegranych (q).

Półfinał 
Rozegrano dwa półfinały. Awans do finału dawało zajęcie pierwszych trzech miejsc w swoim biegu (Q), a skład ostatecznej rundy uzpełniły dwie sprinterki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 100 m kobiet